Берлинский — фамилия.

Известные носители:

 Берлинский, Валентин Александрович (1925—2008) — виолончелист, народный артист РСФСР, племянник П. М. Берлинского.
 Берлинский, Владимир Иванович (род. 1950) — шахматист, международный мастер.
 Берлинский, Герман (Герман Борисович; 1910—2001) — немецкий и американский композитор, органист, хоровой дирижёр.
 Берлинский, Дмитрий Михайлович (1916—1982) — Герой Советского Союза.
 Берлинский, Дмитрий Романович (род. 1969) — советский и российский скрипач, музыкальный педагог. 
Берлински, Дэвид (David Berlinski, род. 1942) — американский философ, писатель, популяризатор науки, сын Г. Берлинского.
 Берлински, Клэр (Claire Berlinski, род. 1968) — американская журналистка, писатель, публицист, дочь Д. Берлинского.
 Берлинский, Максим Фёдорович (1764—1848) — историк.
 Берлинский, Павел Михайлович (1900—1976) — композитор, музыковед.